Стебницький Ієронім Іванович (1832—1897) — географ-топограф, член-кореспондент Петербурзької Академії наук та керував топографічними експедиціями в Закавказзі, Середній Азії, Туреччині та Ірані,
 Ольга Єронімівна Стебницька (? — 1937) дочка вищезгаданого, мати Петра Капиці;
 Стебницький Петро Януарійович (1862—1923) — громадський і політичний діяч, письменник і публіцист, родом з Київщини.